Бернардо

Персоналии

Имя 
 Бернардо Марагоне (1110—1188) — итальянский хронист из Пизы.
 Бернардо Толомеи (1272—1348) — святой Римско-Католической Церкви, отшельник, монах, основатель католического мужского монашеского ордена оливетов.
 Бернардо Довици (1470—1520) — итальянский кардинал и драматург.
 Бернардо из Кагосимы (ум. 1557) — был одним из первых обращённых в христианство японцев и первым японцем, посетившим Европу.

Фамилия 
 Бернардо, Майк (1969—2012) — южноафриканский боец смешанного стиля. 
 Бернардо, Пол (род.1964) — канадский серийный убийца.